Binario puede hacer referencia a lo siguiente:

 Binario (código), un código de numeración.
 Binario (matemáticas), un sistema de numeración.
 Binario (música), un compás de dos tiempos.